Łęknica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łęknica, une ville dans la voïvodie de Lubusz
 Łęknica, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Łęknica, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie